

Geografia 
 Almeda – quartiere di Cornellà de Llobregat, Spagna
 Almeda – località del Texas, Stati Uniti d'America
 Almeda – località del Carolina del Sud, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frank Almeda – botanico statunitense
 Javier Almeda – attore spagnolo
 Manuel Almeda i Esteva – architetto spagnolo
 Tracy Almeda-Singian – tennista statunitense

Varie 
 Almeda – stazione della metropolitana di Barcellona
 Almeda – nome proprio di persona femminile
 Almeda – brano musicale di Solange Knowles